Dans certains pays, le Code rural règlemente le droit rural.

 Code rural (Belgique).
 Code rural et de la pêche maritime (France).
 Code rural (Byzance).